Csák István (?–1279–83) asztalnokmester, több megye ispánja
 Csák István (1915–1976) válogatott jégkorongozó, gyeplabdázó, olimpikon (1936)
 Csák István (1954–) szlovákiai magyar tanár, színész
 Csák István (?–) műfordító